Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) — первенство среди юношей академий профессиональных футбольных клубов в России. ЮФЛ объединяет в одной лиге футболистов разного возраста.

Генеральным партнёром лиги является ПАО «Газпром».

Формат 
В первом сезоне (2019/20) выступили команды 12 академий, состоявших в основном из игроков 2002 года рождения. Участники лиги выбраны экспертами РФС на основании сводного рейтинга футбольных школ, с учётом результатов, достигнутых в финальных турнирах юношеского первенства России, а также представительства в сборных России.

В втором сезоне соревнование стало проводиться в двух лигах, ЮФЛ и ЮФЛ-2: U-17 (игроки преимущественно 2003 года рождения) и U-16 (игроки преимущественно 2004 года рождения).

В четвёртом сезоне (2022/23) появилась ЮФЛ-3 (U-17; ЮФЛ-2 — U-18, ЮФЛ-1 — U-19).

ЮФЛ объединяет в себе команды из разных регионов России. Игры проходят в два круга. Победитель ЮФЛ получает право представлять Россию в Юношеской лиге УЕФА.

История 
Стартовый сезон 2 августа открыл матч «Краснодар» — «Чертаново». Специальным гостем этой встречи стал бронзовый призёр РПЛ сезона 2018/2019, четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года, вице-капитан сборной России, полузащитник ФК «Краснодар» Юрий Газинский. За первый трофей боролись московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Чертаново» и «Строгино», «Зенит» и СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Краснодар», казанский «Рубин», егорьевский «Мастер-Сатурн» и «Академия Коноплёва» из Самарской области. Сезон лиги признан досрочно завершившимся по результатам 15-ти туров. Первым чемпионом стало «Чертаново».

В мае 2021 года стало известно, что РФС запустит Юношескую футбольную лигу на Дальнем Востоке и Северо-Западе России, в каждом из турниров приняли участие 10 школ. Игры сезона 2021 года прошли в 2 круга: дома и в гостях. Формат матчей в дивизионах «Северо-Запад» и «Дальний Восток»: 2 тайма по 40 минут.

РФС финансирует расходы команд и судей, связанных с командированием в другие города (транспорт, проживание), медиа-сопровождение («Триколор-ТВ»), а также содействует осуществлению прочей организационной деятельности, в том числе по реконструкции объектов инфраструктуры. РФС обеспечивает финансирование участия команд в ЮФЛ в течение первых трёх сезонов (2021, 2022, 2023).

В 2022 году межрегиональную ЮФЛ пополнили турниры команд Центрального (ЮФЛ Центр), Южного и Северо-Кавказских федеральных округов (ЮФЛ Юг), а также Сибирского (ЮФЛ Сибирь) и Приволжского (ЮФЛ Приволжье) федерального округов. Турниры в ДВЮФЛ и СЗЮФЛ проходят в двух возрастных категориях: среди игроков 2007 г.р. (U-16) и 2006 (U-17), в U-16 в формате двух таймов по 40 минут.

С сезона 2022/23 в ведении ЮФЛ находится также Молодёжная футбольная лига.

Сезон 2021/22

ЮФЛ-1

Таблица

Лучшие бомбардиры 
 Павел Мелёшин («Спартак») — 23 гола (1 с пенальти)
 Александр Бабешко («Чертаново») — 17 голов
 Кирилл Никишин («Локомотив») — 13 голов
 Ярослав Доль («ЦСКА») — 12 голов
 Игорь Дмитриев (СШОР «Зенит») — 11 голов (1 с пенальти)

Рекорды 

 Самая крупная победа: «Зенит» — «Мастер-Сатурн» (8:1), 16-й тур, 28 ноября 2021 года, Санкт-Петербург, Газпром-Академия;
 Самая большая безвыигрышная серия: «Рубин», 19 матчей (с 31 июля по 23 апреля);
 Самая большая победная серия: «Спартак», 6 матчей (со 2 апреля);
 Самая большая беспроигрышная серия: «Зенит» и «Спартак», 9 матчей (с 2 марта и с 28 ноября по 1 мая соответственно).

Призёры ЮФЛ

Победители Межрегиональных турниров ЮФЛ 

Также в 2022 году проводится первенство среди девушек до 16 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные соревнования в России
Чемпионат России по футболу
Мероприятия, регулярно проводимые с 2019 года
Юношеские чемпионаты по футболу